

Toponymie

 Pnie est un village dans la voïvodie de Mazovie
 Pnie est un village dans la voïvodie de Poméranie